Marian Zając – polski duchowny katolicki, profesor nauk teologicznych
 Marian Zając – polski narciarz, lotnik